Евхе́рий () — мужское имя собственное.

Известные носители:

 Евхерий Лионский (ок. 433—449}} — архиепископ лионский; католический святой.
  — орлеанский епископ.
 Флавий Евхерий — государственный деятель Римской империи IV века, консул 381 года, дядя императора Феодосия I.

См. также 
  
 Евхиты
 Евхаристия